Une capitainerie est un bâtiment regroupant les différents services pour la gestion d'un port maritime, ou fluvial ;
Une capitainerie générale est le nom donné à certaines circonscriptions territoriales en Espagne et aux subdivisions de la Vice-royauté dans le système colonial espagnol ;
Une capitainerie est une forme d'administration territoriale des colonies dans l'empire colonial portugais, notamment au Brésil.
Sous l'Ancien Régime, une capitainerie de chasse était un organisme chargé de surveiller les réserves de chasse.